Остенде 1905 — 1-й международный шахматный турнир, проходивший с 12 июня по 18 июля в два круга.

14 участников. 
 1. Г. Мароци — 19½ очков;
 2—3. 3. Тарраш, Д. Яновский — по 18.

Таблица

Литература 
 
 

Июнь 1905 года
Июль 1905 года
Остенде (шахматный турнир)
1905 год в шахматах